Trujillo steht für:

 Trujillo (Bundesstaat), Bundesstaat in Venezuela
 HMS Hotspur (H01), ein Zerstörer der Dominikanischen Republik
 (12101) Trujillo, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Comarca Trujillo, eine der zehn Comarcas in der Provinz Cáceres

Bistümer:

Städte:
 Trujillo (Spanien), Stadt in der Extremadura
 Trujillo (Peru), Stadt in Peru
 Trujillo (Kolumbien), Gemeinde in Valle del Cauca in Kolumbien
 Trujillo (Venezuela), Stadt in Venezuela
 Trujillo (Honduras), Stadt in Honduras

Trujillo ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonso López Trujillo (1935–2008), kolumbianischer Kardinal
 Anelis Kaiser-Trujillo, deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Antonio Trujillo (* 1954), venezolanischer Dichter, Kunsthandwerker und Chronist
 Augusto Trujillo Arango (1922–2007), kolumbianischer Erzbischof
 Bernardo Trujillo (1920–1971), US-amerikanischer Pionier des modernen Einzelhandelskonzeptes

 César Gaviria Trujillo (* 1947), kolumbianischer Politiker
 Chad Trujillo (* 1973), US-amerikanischer Astronom

 Efraim Trujillo (* 1969), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Fabián Trujillo (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Gabriel Trujillo Soler (* 1979), spanischer Tennisspieler
 Hector Bienvenido Trujillo Molina (1908–2002), dominikanischer General und Politiker
 Henry Trujillo (* 1965), uruguayischer Schriftsteller

 Juan A. Trujillo, uruguayischer Politiker
 Julia Trujillo († 2013), spanische Schauspielerin
 Maria Trujillo (* 1959), US-amerikanische Marathonläuferin mexikanischer Herkunft
 Mariana Trujillo (* 1966), uruguayische Schauspielerin
 Omar Trujillo (1977–2022), mexikanischer Fußballspieler
 Petán Trujillo (1895–1969), venezolanischer General und Rundfunkdirektor

 Ramfis Trujillo Martínez (1929–1969), dominikanischer Rennfahrer, Playboy, Militär und Politiker
 Raoul Trujillo (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler, Tänzer und Choreograf
 René Trujillo (* 1947), mexikanischer Fußballspieler
 Ricardo Rojas Trujillo (* 1974), chilenischer Fußballspieler
 Robert Trujillo (* 1964), US-amerikanischer Rock-Bassist
 Rolando Trujillo (* 1979), kolumbianischer Straßenradrennfahrer
 Sergio Trujillo, kolumbianisch-US-amerikanischer Schauspieler und Choreograf
 Teresa Trujillo (* 1937), uruguayische Tänzerin, Schauspielerin und Theaterregisseurin